Puig Ferriol, muntanya del terme comunal de Prats de Molló i la Presta, a la comarca del Vallespir
 Puig Ferriol, muntanya del terme municipal de Vilallonga de Ter, a la comarca catalana del Ripollès.
 Puig d'en Ferriol, muntanya del terme municipal de Ventalló, a la comarca catalana de l'Alt Empordà.